Le nom Hanwell peut faire allusion à:

Canada 
Hanwell, une localité du Nouveau-Brunswick.

Royaume-Uni 
Hanwell, une ville dans la région de Londres;
Hanwell, un village de l'Oxfordshire.

Homonymie de toponyme